Estádio Municipal de Chaves je nogometni stadion u gradiću Chavesu u Portugalu.

Pušten je u uporabu 1930. godine.

Ima natkrivenu tribinu. Nema kutnih tribina. 

Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti 12.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Chaves.

Municipal de Chaves